Наталья Яновна Герцанс (14 августа 1968 года, Советск Калининградской области, СССР — 5 августа 2002 года, Калининград, Российская Федерация) — советская и российская самбистка, мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта России (1997 год), Заслуженный тренер России.

Биография 

Родилась в городе Советск Калининградской области.

С раннего возраста пробовала себя в различных видах спорта.

В 1987 году Наталья, носившая в то время фамилию мужа — Винник и работавшая на местном целлюлозно-бумажном комбинате автокрановщиком, была замечена тренером по самбо Владимиром Ярмолюком. Наталья с удовольствием согласилась заниматься самбо и тренировалась у Ярмолюка в течение трёх лет.

В 1990 году она получает «бронзу» в командном и личном зачётах на Первой Всероссийской Универсиаде, а в 1991 году на Всесоюзном турнире по самбо, проходившем в Москве, выполнила норматив мастера спорта.

Позже Наталья поступает на факультет физкультуры и спорта РГУ им. Канта и начинает тренироваться у Владислава Федотова.

В 1999 году Наталья уходит из большого спорта и поступает на тренерскую работу в Школу высшего спортивного мастерства в Калининграде.

Убийство 

Тело Натальи Герцанс было обнаружено сотрудниками милиции в калининградской квартире спортсменки 12 августа 2002 года (милицию вызвали соседи, обеспокоенные доносившимся из квартиры Натальи запахом, характерным для разлагающегося тела). Тело было связано по рукам и ногам, на нём имелись следы от ножевых ранений, а на голове — след от удара; как позже установят эксперты, смерть самбистки последовала ещё 5 августа.

Убийца — некий Дмитрий В., 23-х лет, ранее судимый, был задержан на следующий день после обнаружения тела Герцанс.

Как установило следствие, В. познакомился со своей жертвой (которая жила одна и детей не имела) в день убийства, был приглашён к ней домой и, увидев спортивные награды и ценности Натальи, с целью их похищения неожиданно ударил Наталью по голове тяжёлым предметом и связал, а затем нанёс несколько ударов ножом. Умысла на убийство, по словам В., у него не было.

Спортивные достижения 

 Чемпионка мира по самбо (1992 год, Англия)
 Призёр Чемпионата Европы (1993 год, Россия)
 Победитель Кубка Мира по самбо (1995 год, Россия)
 Чемпионка Европы по самбо (1997 год, Литва)

Память 

 Начиная с 2005 года в Калининграде проходит ежегодный Всероссийский турнир по самбо памяти Натальи Герцанс.
 У входа в калининградский спортзал «Россия» установлена мемориальная доска в память о Н. Я. Герцанс.

Примечания 

Персоналии:Калининградская область
Чемпионы Европы по самбо
Чемпионы мира по самбо
Чемпионы России по самбо
Самбисты России
Тренеры России по самбо
Убитые в России
Обладатели Кубка мира по самбо